Whitechapel — имя собственное.
 Whitechapel — знаменитая лондонская галерея современного искусства.
 Whitechapel — американская дэткор-группа.
 Уа́йтчепел — исторический район Лондона.
 Уайтчепел — британский телесериал.